

Персоналії 
 Режан Уль — канадський хокеїст.
 Ганс-Петер Уль (Hans-Peter Uhl) — німецький політик з фракції ХДС/ХСС.

Топоніми 
 Уль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Уль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.